Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2020 проводился с 27 февраля по 1 марта 2020 года в городе Перт на арене Dewars Centre.

В чемпионате принимало участие 20 команд.

Победитель чемпионата получал право как смешанная парная сборная Шотландии выступать на чемпионате мира 2020, который должен был проводиться в апреле 2020 в городе Келоуна (Канада), но был отменён из-за пандемии COVID-19.

Победителями чемпионата стала команда в составе Дженнифер Доддс / Брюс Моуэт (Дженнифер Доддс стала чемпионом впервые, Брюс Моуэт — в 5-й раз), победившая в финале команду Джина Эйткен / Скотт Эндрюс. Бронзовые медали завоевала команда Ив Мюрхед / Бобби Лэмми.

Составы команд 

(источник: )

Групповой этап 
В плей-офф квалифицируются команды с минимум тремя победами.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

  Проходят в плей-офф
«?» — результат матча в источнике не указан; возможно, матч не состоялся

Плей-офф

Квалификация в медальный раунд 
Раунд 1 (квалифицируются 2 команды, на 1-е и 2-е места в плей-офф Пейджа медального раунда)

Раунд 2 (квалифицируются 2 команды, на 3-е и 4-е места в плей-офф Пейджа медального раунда)

Медальный раунд 

Время начала матчей указано местное (UTC±0:00)

Четвертьфиналы. 1 марта, 8:30

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 1 марта, 12:00

Финал. 1 марта, 16:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2020
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2020

Спорт в Шотландии в 2020 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Февраль 2020 года
Март 2020 года